KStars est un logiciel libre de planétarium, utilisant l'environnement KDE.

Il permet de représenter le ciel nocturne vu de n'importe quel endroit sur Terre, et à n'importe quelle date. Son catalogue de base comporte tous les objets connus de magnitude inférieure à 8, et le catalogue étendu contient les objets jusqu'à la magnitude 16, soit jusqu'à 100 millions d'étoiles, 13 000 objets du ciel profond (nébuleuses, amas, galaxies), les planètes du système solaire ainsi qu'un grand nombre d'autres objets.

Il existe des versions de KStars pour de nombreuses distributions Linux/BSD.

KStars a participé au Google Summer of Code en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2016, ainsi qu'à la première édition du Summer of Code in Space de l'Agence spatiale européenne en 2011.

Voir aussi 

 Stellarium
 Celestia

Références 

Logiciel d'astronomie
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
Logiciel KDE